Österkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österkobben, Kyrkslätt, Nyland,

Åland 

 Österkobben (sydväst Föglö, Åland), skär, 
 Österkobben (sydöst Föglö, Åland), skär,
 Österkobben (Sottunga, Åland), skär,

Se även
Österkobban
Österklobben